Стэплдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэплдон, Олаф (1886—1950) — британский писатель-фантаст и футуролог, яркий представитель философии космизма.
 Стэплдон, Роберт (1909—1975) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Багамских островов.